Valery Rymantassavitch Strypeïkis (en ) ou Valeri Rimantassovitch Stripeïkis (en  est un footballeur internationale biélorusse né le  à Lepiel.

Actif de 1994 à 2012, il est notamment meilleur buteur du championnat biélorusse à quatre reprises entre 1999 et 2005 sous les couleurs du Slavia Mazyr, du Belchina Babrouïsk et du Naftan Novopolotsk.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
Championnat de Lituanie:
Champion : 2003 avec le FBK Kaunas

Coupe de Biélorussie:
Vainqueur : 2009 avec le Naftan Novopolotsk

 Meilleur buteur du Championnat de Biélorussie en 1999 (FK Slaviya Mozyr), 2002 (FK Belshina Babrouïsk), 2004 (Naftan Novopolotsk), 2005 (Naftan Novopolotsk).

Références

Liens externes 
 

Naissance en novembre 1974
Naissance en RSS de Biélorussie
Footballeur international biélorusse
Joueur du Chakhtior Salihorsk
Joueur du MFK Ružomberok
Joueur du Naftan Novopolotsk
Joueur du FK Belchina Babrouïsk
Joueur du FBK Kaunas
Joueur du Slavia Mazyr
Joueur du FK Homiel
Joueur du FK BATE Borisov